Příjmení Richards [ričrds] nosí více různých osobností:

 Alma Richards (1890–1963) – americký atlet, olympijský vítěz ve skoku do výšky
 Ariana Richards (* 1979) – americká herečka a výtvarnice
 Bob Richards (* 1926) – americký atlet, olympijský vítěz
 Brad Richards (* 1980) – kanadský hokejista
 Ceri Richards (1903–1971) – velšský malíř
 Cory Richards (* 1981) – americký horolezec a fotograf
 Dakota Blue Richards (* 1994) – anglická herečka
 David Richards (* 1952) – britský majitel a organizátor automobilové Formule 1
 Deke Richards (1944–2013) – americký hudební skladatel a producent
 Denise Richards (* 1971) – americká herečka
 Dickinson W. Richards (1895–1973) – americký fyziolog a lékař, nositel Nobelovy ceny
 Emil Richards (Emilio Joseph Radocchia; 1932–2019) – americký jazzový perkusionista
 Erin Richards (* 1986) – velšská herečka
 George Richards Minot (1885–1950) – americký lékař, nositel Nobelovy ceny
 J. August Richards (* 1973) – americký herec
 Keith Richards (* 1943) – britský kytarista
 Kenneth David Oswin Richards (* 1958) – jamajský římskokatolický kněz a biskup
 Micah Richards (* 1988) – anglický fotbalový obránce
 Michael Richards (* 1949) – americký komik a herec
 Mike Richards (* 1985) – kanadský hokejista
 Paul William Richards (* 1964) – americký inženýr, kosmonaut
 Richard Richards (* 1946) – americký kosmonaut
 Sandie Richardsová (* 1968) – jamajská atletka
 Sanya Richardsová-Rossová (* 1985) – americká sportovkyně-atletka
 Theodore William Richards (1868–1928) – americký chemik, nositel Nobelovy ceny

jiný význam
 T. G. Richards and Company Store – nejstarší cihlová budova v americkém státě Washington

Podobná příjmení 
 Richard (příjmení)

Externí odkazy